Marc Juni Brut:
 Marc Juni Brut tiranicida (Marcus Junius Brutus), fill de Marc Juni Brut i de Servília Cepiona. Fill adoptiu de Juli Cèsar i un dels seus assassins.
 Marc Juni Brut (polític) (Marcus Junius Brutus), jurista pare del tiranicida Marc Juni Brut.
 Marc Juni Brut (jurista) (Marcus Junius Brutus), jurista romà i pretor.
 Marc Juni Brut (cònsol) (Marcus Junius M. P. L. N. Brutus), cònsol el 178 aC, dirigí la guerra contra els istris.
 Marc Juni Brut Acusador fill del jurista Marc Juni Brut.
 Marc Juni Brut (senador) (Marcus Junius Brutus), senador romà, pretor el 88 aC.
 Marc Juni Brut (magistrat) (Marc Junius Brutus), magistrat romà que fou l'introductor de les lluites amb gladiadors com a jocs funeraris a Roma.
 Marc Juni Brut (tribú) (Marcus Junius Brutus), tribú de la plebs el 195 aC.
 Marc Juni Silà:
 Marc Juni Silà (cònsol 25 aC) (Marcus Junius Silanus), magistrat romà fill de Dècim Juni Silà (cònsol 62 aC).
 Marc Juni Silà (pretor) (Marcus Junius Silanus), magistrat romà que defensà Neàpolis durant la Segona Guerra Púnica (216 aC).
 Marc Juni Silà (cònsol 109 aC) (Marcus Junius Silanus), cònsol romà el 109 aC.
 Marc Juni Silà (cònsol any 46) (Marcus Junius Silanus) magistrat romà nascut l'any 14 fill d'Appi Juni Silà.
 Marc Juni Silà (cònsol any 19) (Marcus Junius Silanus), cònsol en el regnat de Tiberi.
 Marc Juni Penne:
 Marc Juni Penne (tribú) (Marcus Junius Pennus), tribú de la plebs el 126 aC.
 Marc Juni Penne (pretor) (Marcus Junius Pennus), magistrat romà, edil curul el 205 aC i pretor urbà el 201 aC.
 Marc Juni Penne (cònsol) (Marcus Junius M. F. M. N. Pennus), pretor el 172 aC rebent la Hispània Citerior com a província.
 Marc Juni Pera (Marcus Junius D. F. D. N. Pera), magistrat romà, fill del cònsol Dècim Juni Pera.
 Marc Juni Gracà (Marcus Junius Gracchanus), escriptor romà. Va agafar el seu nom en honor de la seva amistat amb els Gracs.
 Marc Juni Rufí Sabinià (Marcus Junius Rufinus Sabinianus), cònsol de Roma el 155 junt amb Gai Juli Sever.